Die Communauté de communes du Pays Châtillonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er wurde am 31. Dezember 2003 gegründet und umfasst 107 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Châtillon-sur-Seine.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays Chatillonnais
Gegründet 2003